Marty Deeks (alakítja: Eric Christian Olsen) az NCIS/LAPD összekötő tisztje. A beosztást a 'Hand-to-Hand' című részben fogadta el, mely epizódban együttműködött a csapattal, amikor a nyomozásuk keresztezte Deeks beépülését. Azonban a pozíciója, mint összekötő tiszt, nem mindig hatékony, kiindulva a barátságosnak-sem-mondható kapcsolatából a többi LAPD detektívvel.

A második megjelenésének a végén, a 'Fame' című epizódban elmondja Kensi-nek, hogy egy hosszútávú beépített küldetésre megy és Kensi csalódottnak tűnik emiatt. Ugyanebben a részben, Hetty és Callen beszélgetéséből megtudjuk, hogy az NCIS-nek nincs is valójában szüksége összekötő tisztre, de Hetty figyeli már egy ideje Deeks-et és szándékában áll a későbbiekben NCIS ügynökként alkalmazni őt. A második évad 'Imposters' című részében ezt fel is tárja Deeks számára, amikor Hetty átnyújt neki egy dossziét, benne kitöltött és aláírt NCIS jelentkezési lapokkal. Ebben az epizódban megtudjuk, hogy Marty utóneve Martin és 1979. január 8-án született.

A második évadban állandó szereplőként jelenik meg. Ezalatt elárulja magáról, hogy sosem élt 2 mérföldnél messzebb a háztól, amelyben felnőtt. A második évad premierjében megtudjuk róla, hogy ügyvéd. Kensi Blye partnerévé válik, sűrűn flörtölnek egymással, habár megkísérli Kensi-t kísérőnek használni, hogy felszedjen más nőket. Deeks-nek, akárcsak Kensi-nek, van egy képregény-gyűjteménye. Amikor Deeks-et meglövik a 'Personal' című epizódban, összeállítanak egy listát a lehetséges elkövetőkről. A listán szerepel egy Gordon John Brandel nevű személy is, akiről később kiderül, hogy Deeks apja: egy férfi, aki gyakran bántalmazta Deeks-et gyerekkorában, mígnem Deeks (nem halálosan) megsebesítette őt, amikor 11 éves volt. Hetty megkéri Nell-t, hogy találja meg Brandel-t és a nő felfedezi, hogy Brandel 1998-ban autóbalesetben meghalt, nem sokkal azután, hogy szabadlábra helyezték. Amikor Deeks megkérdezi, hogy kit kellene beírnia legközelebbi hozzátartozóként, Hetty megadja a nevét.

Deeks rendkívül személyesen választ fegyvert, inkább a Beretta 92FS részesíti előnyben, az NCIS-nél használatos SIG Sauer-rel szemben. Ez a 'Bounty' című epizódban lett felfedve, amikor elárulta, hogy ez azért van, mert a Beretta 92FS biztonsági zára egyszer megmentette a hátsóját, amikor a fegyverét megkaparintotta egy drogos.

A 'Plan B' című részben Deeks legjobb barátja, Ray, azt mondja neki, hogy tudja, hogy van közte és Kensi között "valami". Ezt a következtetést kettejük jól működő egymásra hatásából vonta le. Bár Deeks tagadja, hogy lenne közte és Kensi között "valami", mégis az egész beszélgetés alatt el van pirulva és nem tudja abbahagyni a mosolygást. Ray megkéri Deeks-et, hogy egy napon hívja fel és mesélje el, hogy alakultak a dolgok 'Wikipedia'-val (Kensi Ray-től kapott beceneve). Az epizód vége felé Kensi megkérdezi Deeks-et, hogy tervezi-e mostanában hívni Ray-t, majd pedig azt mondja, hogy örül, hogy jól működik köztük a "valami". Deeks nevet és ismét tagadja, hogy lenne köztük "valami". A következő részben, az 'Imposters'-ben, egy pincérnő megkérdezni Deeks-et, hogy együtt vannak-e Kensi-vel, amire a férfi azt válaszolja, hogy igen, de Kensi meglepődve tagadja, hogy együtt lennének. Az epizódból megtudjuk, hogy azt a fegyvert, amivel Deeks önvédelemből az apjára lőtt, Ray-től kapta.

A második évad fináléjában Deeks bizonyítja a hűségét a csapatnak. Amikor Callen, Sam és Kensi felmondanak, hogy megmenthessék Hetty-t Prágában, Deeks azt mondja Vance-nek, hogy ő is megtenné, ha tudná (ugyanis ő nem NCIS ügynök, így nem mondhat fel az NCIS igazgatójánál), majd ő is elmegy a többiekkel Prágába, hogy segítsen Hetty-nek.

NCIS-szereplők